Egon Bereuter (1963. május 11.–) osztrák nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Osztrák labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1993-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbírói szolgálattól 2009-ben búcsúzott el. Nemzetközi mérkőzéseinek száma: 136.

Labdarúgó-világbajnokság
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a FIFA JB kifejezetten partbírói feladatok ellátásával bízta meg. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Angliába a X., az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságra valamint Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra  az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta. 1996-ban Gerd Grabhernek, 2008-ban Konrad Plautz segítőjeként tevékenykedett. Asszisztensi mérkőzéseinek száma: 3.

1996-os labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Dél-Korea és Japán adott otthont az 5., a 2001-es konföderációs kupa tornának, ahol a világbajnokság próbáján partbíróként segítette a működő játékvezetőket. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2.

UEFA-szuperkupa 
Az UEFA JB elismerve szakmai felkészültségét, több alkalommal is megbízta, hogy a döntőben asszisztensként szolgálja a labdarúgást.

Források 
 

Osztrák labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek